Neutrino bezeichnet:
 Neutrino, ein Elementarteilchen
 eine Version des Echtzeitbetriebssystems QNX
 Projektname einer Linux-basierten Benutzeroberfläche für Set-Top-Boxen, siehe auch d-box#Linux auf der d-box 2

Neutrino ist der Künstlername von:
 Poppa Neutrino (William David Pearlman; 1933–2011), US-amerikanischer Abenteurer und Musiker

Siehe auch: